Потьомкин е руско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица или обекти.

Личности 
 Алексей Н. Потьомкин (1921 – 2003) – генерал-лейтенант, герой на Съветския съюз
 Алексей Я. Потьомкин (1741 – 1810) – генерал-майор
 Владимир П. Потьомкин (1874 – 1946) – министър, академик, историк, посланик
 Григорий А. Потьомкин (1739 – 1791) – фаворит на императрица Екатерина II, княз (Потьомкин Таврически), генерал-фелдмаршал, академик
 Михаил С. Потьомкин (1741 – 1791) – генерал-поручик
 Павел С. Потьомкин (1743 – 1796) – граф, генерал-аншеф
 Фьодор В. Потьомкин (1895 – 1973) – професор, член-кореспондент, историк
 Яков А. Потьомкин (1781 – 1831) – генерал-лейтенант
 Валерия Л. Потьомкина (р. 1985) – състезателка по шорт-трек

Други 
 „Княз Потьомкин Таврический“ – руски броненосец, наименуван на княз Потьомкин Таврически, известен с моряшки бунт (1905) край Одеса
 „Броненосецът „Потёмкин““ – съветски игрален филм за броненосеца „Княз Потьомкин Таврический“ (1925)
 Потьомкинско стълбище – голямо стълбище към пристанището в Одеса, станало известно с филма „Броненосецът „Потёмкин““
 Потьомкински села – бутафорни села, изградени (според историческа легенда) по нареждане на княз Потьомкин Таврически в Новорусия и Таврида по маршрута на Екатерина II

Руски фамилни имена